Лос Зарате има више значења:

 Лос Зарате (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Зарате (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику